Kroatisch voetbalelftal (mannen)
 Kroatisch voetbalelftal (vrouwen)